Zuranow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Filaretowitsch Zuranow (1936–2008), sowjetischer Sportschütze 
 Konstantin Jurjewitsch Zuranow (* 1972), russischer Sportschütze